Натуральне число 26
 26 рік до нашої ери
 26 рік нашої ери
 26 століття до нашої ери
 26 століття нашої ери